Teleogramma (vissengeslacht), uit de familie van de cichliden
 Teleogramma (vlindergeslacht), uit de familie van de stippelmotten